Zubří kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Zubří (okres Vsetín)
 Zubří (okres Žďár nad Sázavou)